Laurence Olivier (1907–1989) fue un actor británico que, junto a sus contemporàneos Ralph Richardson y John Gielgud, dominaron la escena británica en la segunda mitad del siglo XX. Aparte de su carrera teatral, intervino en más de 50 películas. Desde 1935 trabajó en la radio y desde 1956 en exitosas series y telefilms de televisión.

Hijo de un sacerdote anglicano, a los diez años, llamó la atención al interpretar a Bruto en la representación teatral de Julio César de William Shakespeare. Siete años más tarde, interrumpió sus estudios en Oxford, para estudiar Arte dramático en Londres. A finales de los años veinte, debutó como actor de teatro y no tardó en convertirse en un gran especialista en Shakespeare. Durante la década de 1930, llegó a ser una de las principales figuras de la compañía del famoso Old Vic Theatre, mientras desarrolló una carrera como actor de cine en varias películas británicas. Llegó a Hollywood y se convirtió en un actor de películas románticas debido a su Heathcliff de Cumbres Borrascosas dirigido por William Wyler y a su Max de Winter en Rebeca de Alfred Hitchcock.

La Segunda Guerra Mundial interrumpió esta ascendente trayectoria y le llevó a intervenir en diferentes películas de propaganda bélica, el documental Los conquistadores del aire de los hermanos Korda, la obra de ficción Lady Hamilton (That Hamilton Woman) o Los invasores (49th Parallel) de Michael Powell. En 1944 dirigió Enrique V, personal visión de la tragedia de Shakespeare y por la que consiguió varios Óscar en 1946. Su éxito le ayudó a dirigir y protagonizar Hamlet, un nuevo éxito que le hizo ganar el León de Oro en el Festival de Venecia, el Óscar a la mejor película y al mejor actor. En los años cincuenta, dirigió el Old Vic Theatre y dedicó su tiempo al teatro, aunque volvió a Hollywood para protagonizar Carrie de William Wyler y para terminar su trilogía shakesperiana con Ricardo III, que no logró el éxito de las anteriores. Ganó fama como un actor muy versátil de interpretaciones sólidas y marcadas por un personal estilo psicológico. 

En la década de 1960, dirigió la England's National Theatre Company y cerró su carrera como director con El príncipe y la corista, una comedia con Marilyn Monroe como protagonista y él como partenaire; y Tres hermanas, una adaptación del clásico de Antón Chéjov. Además intervino como actor en películas entre las que destacan Espartaco, donde dio vida al cónsul Craso y fue dirigido por Stanley Kubrick; El animador, de Tony Richardson; Las sandalias del pescador, con Anthony Quinn, o El rapto de Bunny Lake, de Otto Preminger. Tras conseguir todo tipo de honores y ser un mito del teatro británico, en los años setenta y ochenta, se limitó a hacer papeles secundarios en películas de renombre como La huella, en la que tiene un enorme duelo interpretativo con Michael Caine, Marathon Man de John Schlesinger o Los niños del Brasil de Franklin J. Schaffner, inquietante película sobre el doctor nazi Joseph Mengele (interpretado por Gregory Peck), en el que interpretó a un cazanazis retirado (inspirado en la figura de Simon Wiesenthal).

En los años setenta, protagonizó una serie de películas para televisión, entre las que sobresale Amor entre ruinas con Katharine Hepburn, por la que ganó un premio Emmy, y la miniserie Jesús de Nazaret, donde encarnó a Nicodemo, logrando otra destacada labor.

Teatro

Como  actor

Esta tabla contiene los trabajos profesionales de Olivier. También contienen las ocasiones en las que actuaba y también dirigía la producción. Si no se especifica lo contrario, las actuaciones se realizaron en Londres. Se omite las producciones amateur o colegiales como las de Brutus, Puck o el de Katherina de The Taming of the Shrew.

{|border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 90%;" 
|- bgcolor=" khaki" :align="center"
! scope="col" | Producción
! scope="col" | Fecha
! scope="col" | Personaje
! scope="col" | Teatro
! scope="col" | Números de funciones
|-
! scope="row" | Unfailing Instinct
| Agosto de 1925
| 
| Brighton Hippodrome y gira
|
|-
! scope="row" | 
| Agosto de 1925
| Policeman
| Brighton Hippodrome y gira
|
|-
! scope="row" | 
| Octubre de 1925
| Antonio
| Century Theatre y gira por el área de Londres
|
|-
! scope="row" | Julio César
| Octubre de 1925
| 
| Century Theatre y gira por el área de Londres
|
|-
! scope="row" | Enrique V
| 23 de diciembre de 1925 – 20 de marzo de 1926
| First Serving Man
| Empire Theatre
| 127
|-
! scope="row" | Oedipus Tyrannus
| 10 de enero de 1926
| Suppliant, Guard y Servant
| New Scala Theatre
| 1
|-
! scope="row" | 
| 8 de marzo de 1926 –19 de marzo de 1926
| Servant to Orsino
| Empire Theatre
| 4
|-
! scope="row" | 
| 7 de abril de 1926 – 12 de junio de 1926
| Minstrel
| Kingsway Theatre
| 76
|-
! scope="row" | El mercader de Venecia
| 23 de abril de 1926 
| Gentleman
| Theatre Royal, Haymarket
| 1
|-
! scope="row" | 
| 3 de mayo de 1926
| 
| Royal Court Theatre
| 1
|-
! scope="row" | 
| Junio de 1926
| Minor role
| Clacton
|
|-
! scope="row" | 
| Julio de 1926 – Noviembre de 1926
| 
| Gira
|
|-
! scope="row" | 
| Diciembre de 1926 
| 
| Birmingham Repertory Theatre
|
|-
! scope="row" | Something to Talk About
| 31 de enero de 1927
| 
| Birmingham Repertory Theatre
|
|-
! scope="row" | Well of the Saints
| 31 de enero de 1927
| 
| Birmingham Repertory Theatre
|
|-
! scope="row" | 
| 12 de febrero de 1927
| 
| Birmingham Repertory Theatre
|
|-
! scope="row" | 
| 26 de febrero de 1927
| 
| Birmingham Repertory Theatre
|
|-
! scope="row" | 
| 19 de marzo de 1927
| Walk on parts
| Birmingham Repertory Theatre
|
|-
! scope="row" | Tío Vania
| 2 de abril de 1927
| Vania
| Birmingham Repertory Theatre
|
|-
! scope="row" | All's Well That Ends Well
| 16 de abril de 1927
| Parolles
| Birmingham Repertory Theatre
|
|-
! scope="row" | 
| 30 de abril de 1927
| Young Man
| Birmingham Repertory Theatre
|
|-
! scope="row" | She Stoops to Conquer
| 14 de mayo de 1927
| 
| Birmingham Repertory Theatre
|
|-
! scope="row" | Quality Street
| 4 de julio de 1927
| 
| Birmingham Repertory Theatre
|
|-
! scope="row" | Bird in Hand
| 3 de septiembre de 1927
| 
| Birmingham Repertory Theatre
|
|-
! scope="row" | Advertising April
| 24 de septiembre de 1927
| 
| Birmingham Repertory Theatre
|
|-
! scope="row" | 
| 2 de octubre de 1927
| Young Man
| Birmingham Repertory Theatre
|
|-
! scope="row" | 
| 8 de octubre de 1927
| 
| Birmingham Repertory Theatre
|
|-
! scope="row" | Aren't Women Wonderful
| Noviembre de 1927
| 
| Birmingham Repertory Theatre
|
|-
! scope="row" | 
| 5 de noviembre de 1927
| 
| Birmingham Repertory Theatre
|
|-
! scope="row" | 
| 9 de enero de 1928  – 4 de febrero de 1928
| Young Man
| Royal Court Theatre
| 32
|-
! scope="row" | Macbeth
| 6 de marzo de 1928 – 13 de marzo de 1928
| Malcolm
| Royal Court Theatre
| 32
|-
! scope="row" | Back to Methuselah
| 19 de marzo de 1928 – 31 de marzo de 1928
| Martellus
| Royal Court Theatre
| 11
|-
! scope="row" | Harold
| 1 de abril de 1928 – 24 de abril de 1928
| Harold
| Royal Court Theatre
| 25
|-
! scope="row" | The Taming of the Shrew' 
| 30 de abril de 1928 – 26 de mayo de 1928
| Lord
| Royal Court Theatre
| 32
|-
! scope="row" | Bird in Hand| 1 de junio de 1928
| 
| Royalty Theatre
|
|-
! scope="row" | Paul Among the Jews(Paulus unter den Juden)
| 8 de julio de 1928 – 9 de julio de 1928
| Chanan
| Prince of Wales Theatre
| 2
|-
! scope="row" | 
| 4 de noviembre de 1928
| 
| Royalty Theatre
| 1
|-
! scope="row" | Journey's End| 9 de diciembre de 1928 – 10 de diciembre de 1928
| 
| Apollo Theatre
| 2
|-
! scope="row" | Beau Geste| 30 de enero de 1929  – 4 de marzo de 1929
| 
| Her Majesty's Theatre
| 39
|-
! scope="row" | Prize Giving at Woodside House School (sketch)
| 17 de febrero de 1929
| McTavish VI
| Queen's Theatre
| 1
|-
! scope="row" | 
| 14 de marzo de 1929  – 20 de abril de 1929
| 
| New Theatre
| 48
|-
! scope="row" | Paris Bound| 22 de abril de 1929 – 27 de abril de 1929
| 
| Golders Green Hippodrome
| 8
|-
! scope="row" | Paris Bound| 30 de abril de 1929 – 25 de mayo de 1929
| 
| Lyric Theatre
| 31
|-
! scope="row" | 
| Junio de 1929
| 
| Garrick Theatre
| 53
|-
! scope="row" | 
| 5 de agosto de 1929 – 10 de agosto de 1929
| 
| Golders Green Hippodrome
| 8
|-
! scope="row" | Murder on the Second Floor| Septiembre de 1929 
| 
| Eltinge 42nd Street Theatre, Nueva York
|
|-
! scope="row" | 
| Diciembre de 1929 
| 
| Fortune Theatre
| 97
|-
! scope="row" | 100 Not Out (sketch)
| 23 de febrero de 1930
| Helen the nurse
| Queen's Theatre
| 1
|-
! scope="row" | After All| 30 de marzo de 1930 – 6 de abril de 1930
| Ralph
| Arts Theatre
| 9
|-
! scope="row" | Private Lives| 18 de agosto de 1930 – 20 de septiembre de 1930
| 
| Gira: Edimburgo, Birmingham, Manchester y Southsea
| 32
|-
! scope="row" | Private Lives| 24 de septiembre de 1930 – 20 de diciembre de 1930
| 
| Phoenix Theatre
| 101
|-
! scope="row" | Some Other Private Lives (sketch)
| 8 de diciembre de 1930 
| Alf
| Hippodrome
| 1
|-
! scope="row" | Private Lives| 27 de enero de 1931
| 
| Times Square Theater, Nueva York
| 150
|-
! scope="row" | 
| 6 de abril de 1933 – 8 de julio de 1933
| 
| Playhouse Theatre
| 107
|-
! scope="row" | 
| 20 de octubre de 1933
| 
| Cort Theatre, Nueva York
| 116
|-
! scope="row" | Biography| 25 de abril de 1934 – 2 de junio de 1934
| 
| Globe Theatre
| 45
|-
! scope="row" | Queen of Scots| 8 de junio de 1934 – 8 de septiembre de 1934
| Bothwell
| New Theatre
| 106
|-
! scope="row" | Theatre Royal| 1 de octubre de 1934 –20 de octubre de 1934
| 
| Gira: Glasgow, Edimburgo y Manchester
| 24
|-
! scope="row" | Theatre Royal| 23 de octubre de 1934 – 23 de diciembre de 1934
| 
| Lyric Theatre
|
|-
! scope="row" | Journey's End| 12 de noviembre de 1934
| 
| Adelphi Theatre
| 1
|-
! scope="row" | 
| 22 de noviembre de 1934
| Policeman Prince
| His Majesty's Theatre
| 1
|-
! scope="row" | November Afternoon (sketch)
| 2 de diciembre de 1934
| Hombre
| Comedy Theatre
| 1
|-
! scope="row" | 
| 17 de diciembre de 1934
| 
| Adelphi Theatre
| 1
|-
! scope="row" | Top Hat| 1935
| Oficial italiano
| 
|
|-
! scope="row" | Ringmaster| 25 de febrero de 1935 – 22 de marzo de 1935
| 
| Gira: Oxford y Birmingham
| 15
|-
! scope="row" | Ringmaster| 1935
| 
| Shaftesbury Theatre
| 8
|-
! scope="row" | November Afternoon (sketch)
| 15 de marzo de 1935
| Hombre
| Hippodrome
| 1
|-
! scope="row" | Notices (sketch)
| 7 de abril de 1935
| 
| Comedy Theatre
| 1
|-
! scope="row" | 
| 8 de abril de 1935
| Lector
| Gaiety Theatre
| 1
|-
! scope="row" | Golden Arrow| 13 de mayo de 1935 – 18 de mayo de 1935
| También director
| New Theatre, Oxford
| 7
|-
! scope="row" | Golden Arrow| 30 de mayo de 1935 – 15 de junio de 1935
| También director
| Whitehall Theatre
| 19
|-
! scope="row" | 
| 10 de junio de 1935 
| Footman
| Grosvenor House
| 1
|-
! scope="row" | Romeo y Julieta| 16 de octubre de 1935 – 28 de marzo de 1936
| Romeo y Mercutio
| New Theatre
| 186
|-
! scope="row" | Bees on the Boat Deck| 5 de mayo de 1936 – 6 de junio de 1936
| 
| Lyric Theatre
| 37
|-
! scope="row" | Hamlet| 5 de enero de 1937 – 20 de febrero de 1937
| Hamlet
| 
| 42
|-
! scope="row" | Twelfth Night| 23 de febrero de 1937 – 3 de abril de 1937
| 
| 
| 42
|-
! scope="row" | Enrique V| 6 de abril de 1937 – 22 de mayo de 1937
| Enrique V
| 
| 50
|-
! scope="row" | Shakespeare Birthday Festival| 1937
| Romeo y Enrique V
| 
| 1
|-
! scope="row" | Midnight with the Stars| 6 de mayo de 1937
| Aparición personal
| Empire Theatre
| 1
|-
! scope="row" | Hamlet| 2 de junio de 1937 –6 de junio de 1937
| Hamlet
| Elsinore, Denmark
| 5
|-
! scope="row" | Macbeth| 26 de noviembre de 1937 – 15 de enero de 1938
| Macbeth
|  then New Theatre
| 55
|-
! scope="row" | Otelo| 8 de febrero de 1938 – 12 de marzo de 1938
| Iago
| 
| 35
|-
! scope="row" | 
| 15 de marzo de 1938 – 16 de abril de 1938
| Vivaldi
| 
| 34
|-
! scope="row" | Coriolano| 19 de abril de 1938 – 21 de mayo de 1938
| 
| 
| 35
|-
! scope="row" | Here's to Our Enterprise| 23 de mayo de 1938
| 
| Lyceum Theatre
| 1
|-
! scope="row" | No Time for Comedy| 17 de abril de 1939 
| 
| Ethel Barrymore Theatre, Nueva York
| 72
|-
! scope="row" | Romeo y Julieta| 9 de mayo de 1940  Junio de 1940
| RomeoTambién director
| 51st Street Theatre, Nueva York
| 36
|-
! scope="row" | All Star Concert in aid of the Russian Relief Fund(escena de Romeo y Julieta)
| 7 de diciembre de 1941
| Romeo
| Empire Theatre, York
| 1
|-
! scope="row" | Esmond Knight Matinée(scene from Enrique V)
| 18 de enero de 1942 
| Enrique V
| London Palladium
| 1
|-
! scope="row" | Elsie Fogerty Jubilee Matinée| 30 de noviembre de 1942 
| Lector 
| New Theatre
| 1
|-
! scope="row" | Arms and the Man| 7 de agosto de 1944 –12 de agosto de 1944
| 
| Opera House, Manchester
| 9
|-
! scope="row" | Peer Gynt| 31 de agosto de 1944 – 14 de abril de 1945
| 
| New Theatre
| 83
|-
! scope="row" | Arms and the Man| 5 de septiembre de 1944 – 13 de abril de 1945
| 
| New Theatre
| 67
|-
! scope="row" | Ricardo III| 13 de septiembre de 1944 –11 de abril de 1945
| Ricardo III
| New Theatre
| 83
|-
! scope="row" | Tío Vania| 16 de enero de 1945 – 12 de abril de 1945
| 
| New Theatre
| 25
|-
! scope="row" | Arms and the Man| Junio de 1945
| 
| ENSA Garrison Theatre, Antwerp
|
|-
! scope="row" | Ricardo III| Junio de 1945 
| Ricardo III
| ENSA Garrison Theatre, Antwerp
|
|-
! scope="row" | Enrique IV, parte 1| 26 de septiembre de 1945 – 13 de abril de 1946
| Hotspur
| New Theatre
| 69
|-
! scope="row" | Enrique IV, parte 2| 3 de octubre de 1945 – 13 de abril de 1946
| 
| New Theatre
| 59
|-
! scope="row" | Oedipus yThe Critic| 18 de octubre de 1945 – 27 de abril de 1946
| Oedipus yMr Puff
| New Theatre
| 76
|-
! scope="row" | Tío Vania| 1 de mayo de 1946 – 14 de junio de 1946
| 
| New Century Theatre, Nueva York
| 8
|-
! scope="row" | Enrique IV, parte 1| 6 de mayo de 1946 – 13 de junio de 1946
| Hotspur
| New Century Theatre, Nueva York
| 18
|-
! scope="row" | Enrique IV, parte 2| 6 de mayo de 1946 – 13 de junio de 1946
| 
| New Century Theatre, Nueva York
| 9
|-
! scope="row" | Oedipus yThe Critic| 20 de mayo de 1946 – 15 de junio de 1946
| Oedipus yMr Puff
| New Century Theatre, Nueva York
| 15
|-
! scope="row" | El rey Lear| 24 de septiembre de 1946 – 4 de enero de 1947
| Lear
| New Theatre
| 42
|-
! scope="row" | El rey Lear| 25 de noviembre de 1946 – 1 de diciembre de 1946
| Lear
| Théâtre des Champs-Élysées, Paris
| 7
|-
! scope="row" | 
| 20 de marzo de 1948 – 30 de marzo de 1948
| También director
| Capitol Theatre, Perth
|
|-
! scope="row" | Ricardo III| 3 de abril de 1948 – 17 de abril de 1948
| Ricardo III
| Theatre Royal, Adelaide
|
|-
! scope="row" | 
| 12 de abril de 1948 – 17 de abril de 1948
| También director
| Theatre Royal, Adelaide
|
|-
! scope="row" | Ricardo IIIThe Skin of Our Teeth| 19 de abril de 1948 – 12 de junio de 1948
| Ricardo III Mr Antrobus
| Princess Theatre Melbourne
|
|-
! scope="row" | 
|  15 de junio de 1948 – 19 de junio de 1948
| 
| Theatre Royal, Hobart
|
|-
! scope="row" | Ricardo IIIThe Skin of Our Teeth| 29 de junio de 1948 – Agosto de 1948
| Ricardo III Mr Antrobus
| New Tivoli Theatre, Sydney
|
|-
! scope="row" | 
| Agosto de 1948 – Septiembre 1948
| 
| His Majesty's Theatre, Brisbane
|
|-
! scope="row" | 
|  Septiembre de 1948 
| 
| St. James Theatre, Auckland
|
|-
! scope="row" | 
|  Septiembre de 1948 
| 
| St. James Theatre, Christchurch
|
|-
! scope="row" | 
|  Septiembre de 1948 
| 
| His Majesty's Theatre, Dunedin
|
|-
! scope="row" | 
| Octubre de 1948 
| 
| St. James Theatre, Wellington
|
|-
! scope="row" | 
|  20 de enero de 1949 – 4 de junio de 1949
| También director
| New Theatre
| 74
|-
! scope="row" | Ricardo III| 26 de enero de 1949 – 2 de junio de 1949
| Ricardo III
| New Theatre
| 35
|-
! scope="row" | Antígona| 2  de febrero de 1949 – 1 de junio de 1949
| Chorus
| New Theatre
| 39
|-
! scope="row" | RADA Cabaret| 30 de marzo de 1949 
| Personal appearance
| Lyceum Theatre
| 1
|-
! scope="row" | Venus Observed| 18 de enero de 1950 – 5 de agosto de 1950
| También director
| St James's Theatre
| 229
|-
! scope="row" | César y Cleopatra| 24 de abril de 1951 – 28 de abril de 1951
| 
| Opera House, Manchester
| 7
|-
! scope="row" | Antonio y Cleopatra| 1 de mayo de 1951 – 6 de mayo de 1951
| 
| Opera House, Manchester
| 7
|-
! scope="row" | César y Cleopatra| 10 de mayo de 1951 – 21 de septiembre de 1951
| 
| St James's Theatre
| 77
|-
! scope="row" | Antonio y Cleopatra| 11 de mayo de 1951 – 22 de septiembre de 1951
| 
| St James's Theatre
| 76
|-
! scope="row" | 
| 25 de junio de 1951 
| Appearance
| London Palladium
| 1
|-
! scope="row" | César y Cleopatra| 13 de noviembre de 1951 – 17 de noviembre de 1951
| 
| Royal Court Theatre, Liverpool
| 7
|-
! scope="row" | Antonio y Cleopatra| 20 de noviembre de 1951 – 24 de noviembre de 1951
| 
| Royal Court Theatre, Liverpool
| 7
|-
! scope="row" | César y Cleopatra| 19 de diciembre de 1951 – 11 de abril de 1952
| 
| Ziegfeld Theatre, Nueva York
| 67
|-
! scope="row" |Antonio y Cleopatra| 20 de diciembre de 1951 – 12 de abril de 1952
| 
| Ziegfeld Theatre, Nueva York
| 66
|-
! scope="row" | 
| 28 de septiembre de 1953 – 24 de octubre de 1953
| También director
| Gira: Manchester, Glasgow, Edimburgo y Newcastle
| 32
|-
! scope="row" | 
| 5 de noviembre de 1953 – 3 de julio de 1954
| También director
| Phoenix Theatre
| 274
|-
! scope="row" | Midnight Cavalcade| 18 de marzo de 1954 
| Appeared with Jack Buchanan
| London Palladium
| 1
|-
! scope="row" | All Star RADA Jubilee Matinée: Enrique VIII  
| 31 de marzo de 1954 
| Lector (epílogo)
| Her Majesty's Theatre
| 1
|-
! scope="row" | Night of a Hundred Stars| 24 de junio de 1954 
| Appeared with Jack Buchanan
| London Palladium
| 1
|-
! scope="row" | Twelfth Night|  12 de abril de 1955 – 26 de noviembre de 1955
| Malvolio
| Royal Shakespeare Theatre, Stratford-upon-Avon
| 81
|-
! scope="row" | Macbeth| 7 de junio de 1955 – 23 de noviembre de 1955
| Macbeth
| Royal Shakespeare Theatre, Stratford-upon-Avon
| 56
|-
! scope="row" | Tito Andrónico| 16 de agosto de 1955 – 25 de noviembre de 1955
| 
| Royal Shakespeare Theatre, Stratford-upon-Avon
| 29
|-
! scope="row" | Green Room Cavalcade| 5 de marzo de 1956 
| 
| London Coliseum
| 1
|-
! scope="row" | Night of 100 Stars| 28 de junio de 1956 
| Evening host y
Performer in White Tie and Tails| London Palladium
| 1
|-
! scope="row" | Central School Jubilee
| 25 de noviembre de 1956 
| Edwardian soirée guest
| Saville Theatre
| 1
|-
! scope="row" | Evening for Hungary Relief
|  18 de diciembre de 1956 
| Speaker
| Royal Festival Hall
| 1
|-
! scope="row" | 
| 10 de abril de 1957 – 11 de mayo de 1957
| 
| Royal Court Theatre
| 36
|-
! scope="row" | Tito Andrónico| 15 de mayo de 1957 – 21 de junio de 1957
| 
| Gira: Paris, Venice, Belgrade, Zagreb, Vienna and Warsaw
| 26
|-
! scope="row" | Tito Andrónico| 1 de julio de 1957 – 3 de agosto de 1957
| 
| Stoll Theatre
| 35
|-
! scope="row" | Son et Lumière| 6 de agosto de 1957 
| 
| Greenwich Royal Naval College
| 1
|-
! scope="row" | 
| 10 de septiembre de 1957 – 18 de enero de 1958
| 
| Palace Theatre
| 116
|-
! scope="row" | 
| 11 de noviembre de 1957 – 30 de noviembre de 1957
| 
| Gira: Edimburgo, Oxford y Brighton
| 24
|-
! scope="row" | 
| 12  de febrero de 1958 – 10 de mayo de 1958
| 
| Royale Theatre, Nueva York
| 97
|-
! scope="row" | Night of 100 Stars| 24 de julio de 1958 
| –
| London Palladium
| 1
|-
! scope="row" | Coriolano| 7 de julio de 1959 – 27 de noviembre de 1957
| 
| Shakespeare Memorial Theatre, Stratford-upon-Avon
| 48
|-
! scope="row" | Night of 100 Stars| 23 de julio de 1959 
| 
| London Palladium
| 1
|-
! scope="row" | Gala for Fréjus disaster victims
| 15 de diciembre de 1959 
| Speaker
| Lyric Theatre
| 1
|-
! scope="row" | El rinoceronte| 28 de abril de 1960 – 4 de junio de 1960
| Rhinoceros
| Royal Court Theatre
|
|-
! scope="row" | El rinoceronte| 8 de junio de 1960 – 30 de julio de 1960
| Rhinoceros
| Strand Theatre
| 105
|-
! scope="row" | Night of 100 Stars| 21 de julio de 1960 
| 
| London Palladium
| 1
|-
! scope="row" | Becket| 5 de octubre de 1960 – 25 de marzo de 1961
| 
| St. James Theatre, Nueva York
| 193
|-
! scope="row" | Becket| 29 de marzo de 1961 - 
| Enrique II
| Gira: Boston, Toronto, Philadelphia y Nueva York
| 193
|-
! scope="row" | 
| 9 de julio de 1962 – 8 de septiembre de 1962
| BassanesTambién director
| Chichester Festival Theatre
| 28
|-
! scope="row" | Tío Vania| 16 de julio de 1963 – 8 de septiembre de 1962
| 
| Chichester Festival Theatre
| 28
|-
! scope="row" | Semi-Detached| 19 de noviembre de 1962 – 1 de diciembre de 1962
| 
| Gira: Edimburgo y Oxford
| 16
|-
! scope="row" | Semi-Detached| 5  de diciembre de 1962 – 30 de marzo de 1963
| 
| Saville Theatre
| 137
|-
! scope="row" | Tío Vania| Julio de 1963 – 31 de agosto de 1963
| También director
| Chichester Festival Theatre
| 28
|-
! scope="row" | Night of 100 Stars| 18 de julio de 1963 
| Host
| London Palladium
| 1
|-
! scope="row" | Tío Vania| 19 de noviembre de 1963 – 1 de agosto de 1964
| También director
| 
| 61
|-
! scope="row" | 
| 10  de diciembre de 1963 – 12 de diciembre de 1964
| 
| 
| 69
|-
! scope="row" | Tío Vania| 23 de marzo de 1964 – 30 de marzo de 1964
| También director
| Gira: Newcastle y Edimburgo
|
|-
! scope="row" | Otelo| 6 de abril de 1964 – 8 de abril de 1964
| Otelo
| Alexandra Theatre, Birmingham
| 3
|-
! scope="row" | Otelo| 23 de abril de 1964 – 2 de junio de 1964
| Otelo
| 
|
|-
! scope="row" | Otelo| 21 de julio de 1964 – 29 de agosto de 1964
| Otelo
| Chichester Festival Theatre
|
|-
! scope="row" | Night of 100 Stars| 23 de julio de 1964 
| Presentador y speaker
| London Palladium
| 1
|-
! scope="row" | 
| 23 de octubre de 1964 – 12 de noviembre de 1964
| 
| Gira: Manchester, Leeds y Oxford
| 12
|-
! scope="row" | 
| 17 de noviembre de 1964 – 9 de julio de 1965
| 
| 
| 73
|-
! scope="row" | 
| 13  de febrero de 1965 
| Narrador
| Royal Albert Hall
| 73
|-
! scope="row" | 
| 12 de marzo de 1965 – 20 de marzo de 1965
| 
| Gira: Glasgow y Coventry
| 6
|-
! scope="row" | Otelo| 7 de septiembre de 1965 – 30 de noviembre de 1965
| Otelo
| Gira: Moscow, Berlin, Edimburgo y Newcastle
|
|-
! scope="row" | Love for Love| 9 de septiembre de 1965 – 27 de noviembre de 1965
| Tattle
| Gira: Moscow, Berlin, Edimburgo y Newcastle
|
|-
! scope="row" | Love for Love| 20 de octubre de 1965 – 9 de junio de 1967
| Tattle
| 
| 97
|-
! scope="row" | Performance in aid of George Devine Award
| 1965
| Archie Rice
| 
| 1
|-
! scope="row" | Otelo| 12 de septiembre de 1966 – 3 de octubre de 1965
| Otelo
| Queen's Theatre
|
|-
! scope="row" | Love for Love| 9 de septiembre de 1965 – 27 de noviembre de 1965
| Tattle
| Shakespeare Memorial Theatre, Stratford-upon-Avon
|
|-
! scope="row" | Italy, My Italy| Enero de 1967
| Speaker
| Theatre Royal, Haymarket
| 1
|-
! scope="row" | 
| 21  de febrero de 1967 – 25 de julio de 1969
| Edgar
| 
| 108
|-
! scope="row" | 
| 17 de abril de 1967 – 9 de marzo de 1968
| Edgar
| Gira: Brighton, Liverpool, Montreal, Toronto, Edimburgo y Oxford
|
|-
! scope="row" | 
| 6 de septiembre de 1967 – 24 de julio de 1969
| 
| 
| 30+
|-
! scope="row" | Home and Beauty| 7 de marzo de 1969 – 22 de marzo de 1969
| 
| Gira: Norwich, Bradford y Nottingham
|
|-
! scope="row" | Home and Beauty| 8 de abril de 1969 – 6 de julio de 1970
| 
| 
| 89
|-
! scope="row" | Three Sisters| 10 de abril de 1970 
| ChebutikinTambién director
| 
|
|-
! scope="row" | El mercader de Venecia| 28 de abril de 1970 – 8 de enero de 1971
| Shylock
| 
| 138
|-
! scope="row" | El mercader de Venecia| 8 de junio de 1970 – 1 de agosto de 1971
| Shylock
| Cambridge Theatre
|
|-
! scope="row" | Three Sisters| 29 de septiembre de 1970 – 1 de octubre de 1970
| ChebutikinTambién director
| Theatre Royal, Brighton
|
|-
! scope="row" | El mercader de Venecia| 3 de mayo de 1971 – 8 de mayo de 1971
| Shylock
| King's Theatre, Edimburgo
|
|-
! scope="row" | 
| 27 de septiembre de 1971 
| Lector
| St. Paul's Church, Covent Garden
| 1
|-
! scope="row" | Largo viaje hacia la noche| 14 de diciembre de 1971 – 8 de septiembre de 1972
| 
| New Theatre y The Old Vic (from 23 de agosto de 1972)
| 122
|-
! scope="row" | Sybil| 29 de octubre de 1972 
| Lector
| Theatre Royal, Haymarket
| 1
|-
! scope="row" | Fanfare| 3 de enero de 1973 
| Lector
| Royal Opera House
|
|-
! scope="row" | Twelfth Night| 6 de enero de 1973 
| Narrador y prólogo 
| 
|
|-
! scope="row" | Gala performance
| 4 de marzo de 1973 
| Appearance
| Yvonne Arnaud Theatre, Guilford
| 1
|-
! scope="row" | Saturday, Sunday, Monday| 25 de octubre de 1973 – 16 de febrero de 1974
| Antonio
| 
| 42
|-
! scope="row" | 
| 18 de diciembre de 1973 – 21 de marzo de 1974
| 
| 
| 36
|-
! scope="row" | Tribute to the Lady| 6 de mayo de 1974 
| Narrador
| 
| 1
|-
! scope="row" | Royal opening by the Queen
| 25 de octubre de 1976 
| Speech of Welcome
| Royal National Theatre
| 1
|-
! scope="row" | Tribute Gala for the South Atlantic Fund| 18 de julio de 1982 
| Speaker y salutes, Falklands Task Force
| London Coliseum
| 1
|-
! scope="row" | Blondel (Gala Performance)
| 8 de noviembre de 1983 
| Spoke prologue
| 
| 1
|-
! scope="row" | Night of 100 Stars| 17  de febrero de 1985 
| Personal appearance
| Radio City Music Hall, Nueva York
| 1
|-
! scope="row" | 57th Academy Awards| 25 de marzo de 1985 
| Presents award
| Dorothy Chandler Pavilion, Los Angeles
| 1
|-
! scope="row" | Bob Hope birthday gala
| 14 de mayo de 1985 
| Akash
| Lyric Theatre
|
|-
! scope="row" | Time| 9 de abril de 1986 
| Akash (as a projection)
| Dominion Theatre
|
|}

Como director
Esta tabla contiente los trabajos en los que Olivier intervino solo como director. Las que hace el rol de director y actor están incluidas en la tabla superior.

Cine y televisión

Series y otros trabajos para la televisión
 John Gabriel Borkman - 1958
 The World At War - 1974
 The Collection - 1976
 Brideshead Revisited - 1981
 Wagner - 1983
 King Lear - 1984
 The Last Days of Pompeii'' - 1984

Referencias

Fuentes

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olivier, Laurence